Чемпионат мира по фигурному катанию 1965 года был проведён Международным союзом конькобежцев 2—7 марта в Колорадо-Спрингсе, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание, и в танцах на льду. Чемпионами мира среди женщин стала представитель Канады Петра Бурка, среди мужчин победил представитель Франции Ален Кальма, среди пар победу одержали представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, представители Чехословакии Ева Романова и Павел Роман в танцах. Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми чемпионами мира из СССР.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1965
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Март 1965 года